Программа КПСС была основным документом Коммунистической партии Советского Союза, в котором излагались стратегические планы внутренней и внешней политики партии и Советского Союза в целом. Когда партия была известна под другими названиями, программа называлась соответственно названию партии.

Список Программ КПСС 

 Программа РСДРП (1903)
 Программа РКП(б) (1918)
 Программа КПСС (1961)
 Программа КПСС (1986)